Са́ра А́длер (, ; род. в 18 июня 1978 году в Париже, Франция) — современная французская и израильская актриса.

Биография 
Адлер наиболее известна по ролям в фильмах «Камни» (2004), реж. Рафаэль Наджари; «Наша музыка» (2004), реж. Жан-Люк Годар; и «Мария-Антуанетта» (2006). Адлер была номинирована на премию Европейской киноакадемии лучшей актрисе за роль в фильме «Наша музыка» и на премию «Офир» за роль в фильме «Медузы», который завоевал «Золотую камеру» на Каннском кинофестивале. В 2018 году завоевала премию «Офир» за главную роль в фильме «Кондитер».

Личная жизнь 
Адлер вышла замуж за режиссёра Рафаэля Наджари.

Избранная фильмография 
 «Камни» (2004)
 «Наша музыка» (2004)
 «Мария-Антуанетта» (2006)
 «Ультиматум» (2009)
 «Реставрация» (2011)
 «Закат» (2014)
 «Цили» (2014)
 «Кондитер» (2017)
 «Фокстрот» (2017)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Офир»